Малая Шеньга:
 Малая Шеньга (приток Северной Двины) — река в России, протекает в Архангельской области, правый приток реки Северная Двина.
 Малая Шеньга (приток Калисары) — река в России, протекает в Архангельской области, правый приток реки Калисара.
 Малая Шеньга (приток Шеньги) — река в России, протекает в Кировской области, правый приток реки Шеньга.